Sveti Rok je lahko:

 Sveti Rok, katoliški svetnik
cerkev sv. Roka - ime več cerkva, posvečenih sv. Roku
Sv. Rok ob Sotli, župnija
Sv. Rok, Šmarje pri Jelšah, kalvarija na cerkev sv. Roka nad Šmarjem pri Jelšah
 Sveti Rok, del Ribnice
Sveti Rok, Lovinac, naselje na Hrvaškem
 predor Sveti Rok, cestni predor na hrvaški avtocesti A1
Sveti Rok-Cindis (San Rocco-Zindis), naselje v občini Milje (Italija)
Pristanišče Sv. Roka (Porto San Rocco) pri Miljah, Italija